John Gibson Paton (1824–1907) – szkocki misjonarz
 John Henry Paton (1843–1922) – niezależny kaznodzieja